Флавия Пеннетта — победительница турнира.

Прошлогодняя чемпионка — Мария Шарапова — защищала свой титул, но уступила в третьем раунде.

Общая информация 
Флавия Пеннетта — самая низкорейтинговая теннисистка с 2005 года, добравшаяся до финала калифорнийских соревнований (Ким Клейстерс тогда и вовсе не попала в посев).

Впервые с того же 2005 года представительница Италии сыграла в титульном матче соревнования высшей категории регулярного тура ассоциации (Франческа Скьявоне тогда отметилась на этой стадии на турнире в Москве).

Флавия Пеннетта прервала 47-месячную серию без титулов на соревнованиях ассоциации.

Посев 
Все сеяные участницы начинают турнир со второго раунда.

  Ли На (Полуфинал)
  Агнешка Радваньская (Финал)
  Виктория Азаренко (Второй раунд)
  Мария Шарапова (Третий раунд)
  Анжелика Кербер (Второй раунд)
  Симона Халеп (Полуфинал)
  Елена Янкович (Четвертьфинал)
  Петра Квитова (Четвёртый раунд)
  Сара Эррани (Третий раунд)
  Каролина Возняцки (Четвёртый раунд)
  Ана Иванович (Третий раунд)
  Доминика Цибулкова (Четвертьфинал)
  Роберта Винчи (Третий раунд)
  Карла Суарес Наварро (Третий раунд)
  Сабина Лисицки (Второй раунд)
  Саманта Стосур (Третий раунд)

<li> Слоан Стивенс (Четвертьфинал)
<li> Эжени Бушар (Четвёртый раунд)
<li> Кирстен Флипкенс (Второй раунд)
<li> Флавия Пеннетта (Титул)
<li> Анастасия Павлюченкова (Третий раунд)
<li> Ализе Корне (Четвёртый раунд)
<li> Екатерина Макарова (Третий раунд)
<li> Кайя Канепи (Второй раунд)
<li> Сорана Кырстя (Второй раунд)
<li> Луция Шафаржова (Третий раунд)
<li> Светлана Кузнецова (Третий раунд)
<li> Клара Закопалова (Второй раунд)
<li> Даниэла Гантухова (Второй раунд)
<li> Елена Веснина (Второй раунд)
<li> Магдалена Рыбарикова (Третий раунд)
<li> Гарбинье Мугуруса Бланко (Второй раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 Сетка основного турнира 
 Сетка квалификационного турнира 

BNP Paribas Open 2014